Kembra peut faire référence à :

Prénom 
 Kembra Pfahler, ou Kembra (1961-), actrice et musicienne rock américaine.

Langue 
 Kembra, une langue papoue parlée en Indonésie, dans le kabupaten de Jayawijaya de la province de Papouasie.